Копенгаген 1907 — 6-й по счету турнир северных стран. Он состоялся в Копенгагене в 1907 году. В главном турнире участвовали всего 5 шахматистов (двое датчан и три представителя мировой элиты). Ввиду небольшого количества участников соревнование проводилось в 2 круга. Победу одержал немецкий мастер П. Леонгардт.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Дании
1907 год в шахматах